LFH steht als Abkürzung für:
 Ligue féminine de handball, französischer Ligaverband im Frauen-Handball
 Luftverkehr Friesland Harle, ehemalige deutsche Regionalfluggesellschaft
 Lycée Français de Hambourg „Antoine de Saint-Exupéry“, die Französische Schule Hamburg

Abkürzung